«Puttin’ On the Ritz» (букв. «Одеваться как у Рица», то есть «Одеваться богато») — американская популярная песня, ставшая со временем джазовым стандартом. Опубликована Ирвингом Берлином в 1929 году. Приобрела популярность после того как прозвучала в  1930 года. Название песни отсылает к фешенебельным отелям Сезара Рица.

История создания 
Музыка и слова песни «Puttin’ On the Ritz» были написаны Ирвингом Берлином в 1927 году. Песня впервые была опубликована в 1929 году, а в 1930 году дала название музыкальному фильму Эдварда Сломана с Гарри Ричманом (первый исполнитель песни) и Джоан Беннетт в главных ролях. В том же году «Puttin’ On the Ritz» впервые исполнил Фред Астер, это исполнение в США стало особенно популярным.

Первая версия песни содержала отсылки к негритянским символам и образу жизни. В тексте иронически описывалось явление «овердрессинга»: стремление бедных жителей Гарлема подражать одежде богатых белых американцев. Слушателя приглашают посмотреть, как в купленных на последние деньги костюмах негры прогуливаются по Ленокс-авеню, центральной улице района.

В 1946 году Берлин изменил текст песни, сделав героями песни богатых белых горожан. Были исключены намёки на темнокожее население, а Ленокс-авеню была заменена на Парк-авеню. Во второй редакции текста упоминаются Гэри Купер, в то время один из самых известных голливудских актёров, а также первый долларовый миллиардер Джон Рокфеллер.

Обновлённая версия была вновь исполнена 47-летним Фредом Астером в фильме «» (1946). Эпизод с песней в исполнении Астера снимался уже после окончания работы над фильмом, танцевальному номеру предшествовали пять недель подготовки, в итоге актёр продемонстрировал великолепную технику исполнения чечётки, и номер стал классическим на многие годы.

Музыка 
Песня написана в форме A (куплет) A|B (припев) B|C (переход) |B, но первая строфа A (с повторением) в исполнениях обычно опускается, так что усечённая форма принимает вид AABA, где A — музыка припева (в полной версии обозначена буквой B), с окончанием на рефрене Puttin' on the Ritz.

По мнению Джона Мюллера, основной прием во фрагменте А (усечённой версии) — это использование ритмического решения с задержкой: разбалансированный пассаж, подчеркнутый небанальными ударениями в тексте, который неожиданно разрешается на длинной ноте, за ним следует усиленное утверждение заглавной фразы. Маршеобразный фрагмент В, лишь слегка синкопированный, действует как контраст к предыдущей ритмической сложности. По мнению  в его исследовании американской популярной песни, ритмический рисунок «Puttin’ On the Ritz» — наиболее сложный и вызывающий из всех, с которыми он когда-либо сталкивался.

Своеобразие песне придаёт вторая часть (отдел B в полной версии формы), каждая строфа которой заканчивается рефреном Puttin' on the Ritz. Здесь простейшая мелодическая фигура (квартсекстаккорд в тесном расположении) проводится четырежды (см. нотный пример), каждый раз иначе ритмизованная. Первое проведение устанавливает исходный мелодико-ритмический вариант («точку отсчета», ноты фигуры синхронизированы с долями метрической сетки). Все последующие проведения фигуры ритмически сокращены (три восьмых вместо четырёх), при этом метрические акценты падают на разные ноты фигуры: во втором проведении — акцент на d (№ 2 на схеме мелодического прототипа) со смещением на шестнадцатую (синкопа), в третьем — на f (№ 3), в четвёртом — на a (№ 4). Изобретательная мелодико-ритмическая игра создаёт впечатление сбоя в тактовом метре (так называемая ложная полиметрия), который в действительности строго выдерживается на всём протяжении пьесы.

Аранжировки и обработки 
Песня Берлина «Puttin’ On the Ritz» исполнялась в различных версиях и музыкальных стилях много раз. Собственные обработки оригинала делали Бенни Гудмен, Элла Фицджеральд, Джуди Гарленд, Руфус Уэйнрайт, Нил Даймонд, , Pasadena Roof Orchestra, The Clevelanders, The Swingle Singers, Mad Band,  и многие другие.

Из музыкантов других жанров стоит выделить Майкла Джексона (Джексон был поклонником Фреда Астера), Leningrad Cowboys (спид-метал аранжировка), Shiny Toy Guns (синтипоп), Брета Отри (электронный рок с использованием семплов версии Эллы Фитцджеральд) и других.

Исполнительская версия Taco 
В сентябре 1982 года нидерландец Тако выпустил синтипоп-версию «Puttin’ On the Ritz»; в этой версии помимо оригинальных использовались также тексты из песен Ирвинга Берлина «», «White Christmas», «», «», а также текст из мюзикла Стэнли Донена «Поющие под дождём».  В сентябре 1983 года сингл был на четвёртом месте в рейтинговом списке Billboard Hot 100, а позднее сам музыкант занял 53-е место в чарте VH1 «100 лучших артистов одного хита 1980-х». При этом в другом рейтинге (в читательском опросе журнала Rolling Stone 2011 года), эта же обработка заняла девятое место в списке 10 худших песен 1980-х годов. Клип на «Puttin’ On the Ritz», в котором Тако исполнил степ как дань уважения Фреду Астеру, подвергся цензуре ввиду использованного Тако кордебалета с гримом в стиле «блэкфейс». В цензурированной версии клипа образы «блэкфейсов» заменены фотографиями Гэри Купера, а во время исполнения чечётки показаны только ноги танцоров.

В популярной культуре 
В США песня считается неофициальным гимном Голливуда.

В фильмах 
 Фильм 1930 года «» с  и Джоан Беннетт в главных ролях.
 Фильм «Восторг идиота» американского режиссёра Кларенса Брауна (1939), в котором песню спел игравший главную роль Кларк Гейбл.
 Фильм «» американского режиссёра Стюарта Хейслера (1946), в котором были использованы 32 песни Ирвинга Берлина, а Фред Астер, сыгравший одну из главных ролей, исполнил «Puttin’ On the Ritz», добавив свои знаменитые элементы степа.
 Фильм «Нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес» 1954 года, в котором Мэрилин Монро сыграла роль второго плана, «Puttin’ On the Ritz» звучит в инструментальной оркестровой версии.
 Фильм «Молодой Франкенштейн» американского режиссёра Мела Брукса (1974), в котором Доктор Франкенштейн и Монстр вместе танцуют под «Puttin’ On the Ritz».
 Фильм «Золотой ребёнок» (1986), банка танцует под «Puttin’ On the Ritz».
 Фильм «Отпетые мошенники» (1988), сцена переодевания Фредди Бенсона. 
 3-я серия 4-го сезона сериала «Дживс и Вустер» «Bridegroom Wanted!» (1993), в которой Вустер не может понять ритмику композиции и постоянно стопорится на припеве, а Дживс объясняет ему, что «будет разумным сделать синкопу на пятой-четвёртой долях».
 Фильм 1999 года «Гениальные младенцы», в котором главный герой гений-младенец Слай примеряет классический костюм под обработку песни Taco.
 Фильм «Тревожный вызов» (2013) американского режиссёра Брэдона Андерсона.
 В 6-й серии 8-го сезона популярного американского сериала «Ясновидец» главные герои Шон Спенсер и Бёртон Гастер заходят в русский ресторан ,,Putin on the Ritz,, название, которого является игрой слов и дословно означает ,,Путин в моде,, что является отсылкой к действующему президенту России.
 Российский телесериал «Кухня».
 Российский телесериал «Отель Элеон».
 Фильм «Быть Астрид Линдгрен» (2018). Несмотря на то, что действия на балу происходят в конце 20-х, исполняется версия 1946 г.
 4-я серия 3-го сезона сериала «Доктор Кто» «Далеки на Манхэттене» (2007) начинается музыкой этой песни.

В мультфильмах 
 3-я серия 2-го сезона американского мультсериала «Элвин и бурундуки» «Don’t Be a Vidiot» (1984), в которой бурундуки создают собственный клип на песню «Puttin’ On the Ritz».
 19-я серия 2-го сезона американского мультсериала «Гриффины» «The Story on Page One» (2000), в которой Стьюи и Крис исполняют пародию на эпизод из фильма «Молодой Франкенштейн».

В компьютерных играх 
 Песня используется в качестве заглавной темы в игре  для GameBoy (1992).

Примечания

Ссылки 
 Ноты джазового стандарта «Puttin’ On the Ritz»
 «Puttin’ On the Ritz» в исполнении Гарри Ричмана (первый исполнитель, 1930)
 «Puttin’ On the Ritz» в исполнении Taco, 1983
 «Puttin’ on the Ritz» в исполнении Кларка Гейбла в фильме «Idiot’s delight», 1939
 Отрывок из эпизода «Bridegroom Wanted!» сериала «Дживс и Вустер»

Джазовые стандарты
Песни на английском языке
Музыкальные произведения 1929 года
Песни 1929 года
Песни Джуди Гарленд
Песни о танце
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Джазовые песни